Poczekajka peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
dans le powiat de Chełm
 Poczekajka, un village dans la gmina de Ruda-Huta
 Poczekajka, un village dans la gmina de Żmudź

Homonymie de localités